Mistrzostwa Świata w Unihokeju 1996 – 1. edycja Mistrzostw Świata w unihokeju. Turniej odbył się w dniach 11-16 maja 1996 w trzech miastach –   Skellefteå, Sztokholmie i Uppsali w Szwecji, gospodarz okazał się później triumfatorem mistrzostw.

Uczestnicy 
W turnieju wystąpiło 12 drużyn. Nie odbyły się kwalifikacje, ponieważ nie było wystarczającej ilości drużyn aby je rozegrać. Oto drużyny uczestniczące w MŚ:

Turniej Finałowy 
12 drużyn zostało podzielone na 2 grupy po 6 reprezentacji. Drużyny grały każdy z każdym po razie. Do półfinałów awansowały pierwsze 2 drużyny z grupy.

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

Brązowy medal

Finał

Składy medalistów

Ranking końcowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Unihokeja (IFF)

Mistrzostwa świata w unihokeju
1996 w sporcie
Sport w Sztokholmie
Sport w Uppsali
Unihokej w Szwecji
1996 w Szwecji